Tetraciklični antidepresivi (TeCA) su klasa lekova koja se prvenstveno koristi kao antidepresivi. Oni su uvedeni u upotrebu tokom 1970-tih. Njihovo ime je proisteklo iz njihove hemijske strukture koja sadrži četiri prstena i koja je blisko srodna sa tricikličnim antidepresivima (TCA) koji sadrže tri prstena.

Farmakologija

Profil vezivanja 
Afiniteti (-{Kd (nM))}- selekcije TeCA lekova su upoređeni na nekoliko tipova mesta vezivanja:

Izabrani ligandi deluju kao antagonisti (ili inverzni agonisti u zavisnosti od aktivnog mesta) na navedenim receptorima i kao inhibitori  transportera.

Reference

Vidi još 
 Triciklični antidepresivi (TCA)